Через відсутність затверджених правил передачі японських імен та прізвищ українською мовою можна зустріти написання Кікучі.

Кікуті Аяка — японська ковзанярка 
Кікучі Дайсуке — японський футболіст.
Кікуті Наоя — японський футболіст
Кікуті Сінкіті — японський футболіст